ENIM, parfois Enim, est un acronyme qui désigne :
 l’école nationale d'ingénieurs de Metz, école d'ingénieurs française appartenant au groupe ENI ;
 l’ancienne École nationale de l'industrie minérale, actuelle École nationale supérieure des mines de Rabat (ENSMR), école d'ingénieurs marocaine ;
 l’école nationale d’ingénieurs de Monastir, école d'ingénieurs tunisienne ;
 l’établissement national des invalides de la marine (Enim), un organisme englobant la protection de sécurité sociale (CGP : Caisse générale de prévoyance) et la caisse de retraite des marins (CRM), en France ;
 la revue numérique et scientifique Égypte Nilotique et Méditerranéenne (ENiM) consacré à l'Égypte antique ;